Touro, mot portugais signifiant « taureau ». La tourada est la corrida très pratiquée au Portugal. Un toureiro est un toreador.

Toponymes

Espagne 
 Touro, municipalité située dans la province de La Corogne et la communauté autonome de Galice

Burkina Faso 
 Touro, commune  située dans le département de Gorom-Gorom, province d'Oudalan, région du Sahel.

Judaisme 
 Synagogue Touro, synagogue construite grâce à Isaac Touro et située à Newport (Rhode Island), aux États-Unis,

Patronymes 
 Judah Touro (1775-1854),  homme d’affaires et philanthrope américain juif
Homonymie de toponyme
Patronyme juif